Anthocoris är ett släkte av insekter. Anthocoris ingår i familjen näbbskinnbaggar. 

Det förekommer åtta arter anthocoris i Sverige. De blir mellan 3 och 4,5 mm långa och lever på lövträd där de jagar bladlöss.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Näbbskinnbaggar
Anthocoris